Příjmení Vojtěch nosí více osobností:

 Adam Vojtěch (* 1986) – český právník a politik, poslanec za hnutí ANO 2011
 Ludvík Vojtěch (1889–1964) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Marie Vojtěchová (* 1985) – česká herečka
 Tomáš Vojtěch (1973–2005) – český automobilový závodník, syn Zdeňka
 Václav Vojtěch (1901–1932) – český cestovatel a polárník
 Zdeněk Vojtěch (1951–1998) – československý automobilový závodník, otec Tomáše

Externí odkazy